Koezino (oblast Sverdlovsk), een plaats in de Russische oblast Sverdlovsk
 Koezino (oblast Vologda), een plaats in de Russische oblast Vologda